Mayville peut désigner différentes villes américaines :
 Mayville, une ville du Dakota du Nord ;
 Mayville, une ville du Michigan ;
 Mayville, une ville, chef-lieu du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Mayville, une ville du Wisconsin.

Mayville peut également désigner :
Mayville, un projet de station balnéaire au sud du Touquet-Paris-Plage ;
Mayville, un quartier de Gonfreville-l'Orcher.

Notes et références